Příjmení Chapman [čepmen] nosí nebo nosilo více osobností:

 Anna Chapmanová (* 1982) – bývalá ruská špionka a modelka
 Colin Chapman (1928–1982) – britský automobilový konstruktér 
 Emmett Chapman (1936–2021) – americký hudebník
 Gary Chapman (* 1938) – americký manželský poradce a spisovatel
 Graham Chapman  (1941–1989) – britský komik a spisovatel
 Guy Chapman (1889–1972) – britský historik a spisovatel
 Herbert Chapman (1878–1934) – anglický fotbalista
 James Chapman (* 1979) – australský veslař
 Jonathan Chapman (1774–1845) – pionýr divokého západu
 Kevin Chapman (* 1962) – americký herec
 Mark David Chapman (* 1955) – vrah Johna Lennona
 Michael Chapman (1941–2021) – anglický zpěvák a kytarista
 Mike Chapman (* 1947) – australsko-americký hudební producent a skladatel
 Paul Chapman (1954–2020) – velšský kytarista
 Roger Chapman (* 1942) – anglický zpěvák
 Tracy Chapman (* 1964) – americká zpěvačka a skladatelka

jiné významy
 Lee Chapman – umělecký pseudonym americké spisovatelky Marion Zimmer Bradley
 Chapman Stick – elektronický hudební nástroj
 Chapmanova náprava – druh nápravy automobilu